Andrzej Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Grabowski (Architekt), polnischer Architekt
 Andrzej Grabowski (Maler) (1833–1886), polnischer Maler
 Andrzej Grabowski (Schriftsteller) (* 1947), polnischer Dichter und Schriftsteller
 Andrzej Grabowski (Schauspieler) (* 1952), polnischer Schauspieler
 Andrzej Grabowski (Filmemacher) (1970–2008), polnischer Filmemacher, Schriftsteller und Journalist